Новая этика может означать:
 «» — концепция, появившаяся в Германской империи около 1900 года и связанная с переоценкой ценностей Ницше и женской эмансипацией.
 «Новая этика» — концепция, изложенная немецким психологом Эрихом Нойманном в 1949 году и связанная с отказом от деления на добро и зло.
 «Новая этика» — концепция, появившаяся в современной России и описывающая изменения на Западе, связанные с преодолением неравенства и дискриминации.

Примечания